Maksymow ist der Familienname folgender Personen:

 Beata Maksymow (* 1967), polnische Judoka
 Iwan Maksymow (* 1963), ukrainischer Biathlet